Краса — естетичне поняття.
 Краса (аромат) — поняття квантової хромодинаміки.
 Краса (фільм, 1996) — британська романтична кінодрама 1996 року; реж. Гетті Макдональд.